Příjmení Kruse nese více různých osobností:

 Lukas Kruse (* 1983) – německý fotbalový brankář
 Max Kruse (* 1988) – německý fotbalový útočník
 Richard Kruse (* 1983) – britský a anglický sportovní šermíř
 Robbie Kruse (* 1988) – australský fotbalový útočník

Externí odkazy